Rue Lincoln peut faire référence à :
 Rue Lincoln à Bruxelles
 Rue Lincoln dans le  de Paris